Esta é uma lista de pessoas que apareceram nos selos postais das colônias da Espanha.

La Agüera 

 Alfonso IV da Espanha (1920, 1922)

Cape Juby 
Ninguém foi homenageado nos selos do Cabo Juby.

Elobey, Annobon e Corisco 

 Alfonso XIII da Espanha (1903, 1907)

Fernando Po 

 Alfonso XII da Espanha (1897)
 Alfonso XIII da Espanha (1899, 1901, 1903, 1907)
 Carlos Chacon, governador (1964)
 Santa Isabel da Hungria (1966)
 Isabel II da Espanha (1868)
 Manuel de Falla, compositor (1960)
 Francisco Franco, chefe de estado (1961)
 Maria (mãe de Jesus) (1960)

Ifni (1941-1968) 

 Fernando, o Católico (1952)
 Cesareo Fernandez-Duro, escritor (1962)
 Francisco Franco, general (1950, 1951)
 Lope Sancho de Valenzuela e Sheik (1950)
 Jofre Tenoria, almirante (1962)

Rio de Oro (1905-1921) 
Ninguém foi homenageado nos selos do Rio de Oro.

Rio Muni (1960-1968) 
Ninguém foi homenageado nos selos do Rio Muni.

Guiné Espanhola (1902-1959) 

 Rei Alfonso XIII (1902, 1907, 1912, 1919, 1920, 1922, 1924, 1931)
 Conde de Argelejo (1949)
 Fernando, o Católico (1952)
 Francisco Franco, general (1940, 1942, 1943, 1949-50)
 Manuel Iradier e Bulfy (1955)
 Princesa Victoria Eugenie de Battenberg, rainha (1926,1931)

Marrocos espanhol (1903-1955) 

 Infanta Beatriz de Espanha, princesa (1926)
 Maria Cristina da Espanha, princesa (1926)
 Francisco Franco, general (1937-39, 1943)

Saara espanhol (1924-1975) 
Ninguém foi homenageado nos selos do Saara espanhol.

África Ocidental Espanhola (1949-1951) 
Ninguém foi homenageado nos selos da África Ocidental Espanhol.

Saara Ocidental 
Ninguém foi homenageado nos selos do Saara Ocidental.

Veja também 

 Lista de pessoas em selos da Espanha

 Catálogo de Scott

Listas de pessoas em selos